Kibungo (district), district in Rwanda
Kibungo (stad), stad in Rwanda